Васильевка — упразднённый посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии России. Входил в состав Каргашинского сельского поселения. Исключен из учётных данных в 2005 году.

География 
Располагался в 5 км к юго-востоку от села Промзино.

История 
Основан в 1926 году переселенцами из села Промзино.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 100 %.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Зубово-Полянского района